Takvam ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Takvam (* 1993), norwegischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Marie Takvam (1926–2008), norwegische Autorin und Schauspielerin